Municipio de Big Stone puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Big Stone (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Williams.
 Municipio de Big Stone (condado de Grant, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Grant.
 Municipio de Big Stone (condado de Big Stone, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Big Stone.